«Падерборн 07» () — профессиональный футбольный клуб из немецкого города Падерборн.

История 

Нынешний спортивный клуб «Падерборн 07» был образован в 1985 году как TuS Paderborn-Neuhaus после слияния TuS Schloss Neuhaus и 1.FC Paderborn. Оба этих клуба в своё время также были продуктом объединения клубов. В своё время клуб TuS Schloss Neuhaus образовался в результате слияния TuS 1910 Sennelager и SV 07 Neuhaus. Цифры в названии «Падерборна 07» являются ссылкой на клуб из Нойхауса, который был основан в 1907 году.

Большую часть 1980-х недавно объединённый клуб принимал участие в Оберлиге «Вестфалия», где они стабильно были одними из лидеров, однако никогда не добивались повышения в классе. В 1994 году клуб выиграл лигу и, соответственно, квалифицировался в плей-офф раунд повышения в классе. Команда проиграла «Айнтрахту» из Брауншвейга и «Фортуне Дюссельдорф», однако получила место в новом третьем дивизионе немецкого футбола — Regionalliga West/Südwest. Исключая один вылет в четвертый дивизион, клуб стабильно добивался удовлетворительных результатов и регулярно выступал в Кубке Германии.

По итогам сезона 2013/2014 Второй Бундеслиги «Падерборн 07» занял второе место в турнирной таблице и впервые в своей истории удостоился права выступать в высшем дивизионе чемпионата Германии. Начало дебютного сезона клуба в Бундеслиге сложилось для «Падерборна 07» очень удачно — после четырёх туров чёрно-синие оказались на первом месте турнирной таблицы. Однако затем последовал спад, и в итоге команда закончила сезон на последнем месте.

Наивысшие достижения 
 Попадание в Бундеслигу в 2014 и 2019 годах.
 Выход в четвертьфинал Кубка Германии в сезонах 2017/2018 и 2018/2019
 Попадание во Вторую Бундеслигу в 1982 (как TuS Schloss Neuhaus), 2005 и 2009 годах.
 Чемпион Вестфалии: 1994, 2001 (выход в Региональную лигу «Север»).
 Чемпион Кубка Вестфалии: 2000, 2001, 2002, 2004

Текущий состав 
По состоянию на 3 октября 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Статистика сезонов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Германии
Футбольные клубы Северного Рейна-Вестфалии
ФК «Падерборн 07»